Els indricotèrids formen una família de mamífers perissodàctils extints. Conté tres gèneres: Indricotherium, Paraceratherium i Dzungariotherium. S'ha arguït que els dos primers gèneres són en realitat només un.

Rinocerotoïdeus extints
Perissodàctils de l'Oligocè
Perissodàctils del Miocè